Tokyo (o Tokio) puede referirse a:
 Tokio, la capital de facto de Japón.
 (498) Tokio, un asteroide.
 Tokyo!, película de 2008.
 Tokyō, sistema arquitectónico de soporte estructural.
 Tokio (canción), canción del cantante y compositor puertorriqueño Jhay Cortez.
 Tokyo (electrodomésticos), marca de electrodomésticos.

Además, puede hacer referencia a:

 Football Club Tokyo, club japonés de fútbol.
 Tokyo Broadcasting System Holdings, sociedad anónima de Japón.
 Tokyo Broadcasting System Television (abreviado como TBS TV), estación de televisión de Japón.
 Tokyo Denkikagaku Kogyo K.K. (o TDK), empresa multinacional japonesa de artículos electrónicos, fundada en 1935.
 Tokyo Electric Power Company (también conocida como Tōden o Tepco), compañía japonesa de producción, transmisión y distribución de energía eléctrica.
 Tokyo Impact!, organización que realizó proyectos de entretenimiento audiovisual en Latinoamérica, especialmente en Colombia.
 Tokyo Movie Shinsha (o TMS Entertainment), estudio de animación japonés, fundado en 1964.
 Tokyo Verdy, club profesional japonés de fútbol.
 Tokyo Yakult Swallows, equipo profesional japonés de béisbol.
 Tokyo Yomiuri Giants, equipo profesional japonés de béisbol.
 TV Tokyo, canal japonés de televisión comercial.